Regine e Régine – varianti in altre lingue del nome proprio di persona Regina
Régine – cantante e attrice francese
Regina (Regine) – film del 1935 diretto da Erich Waschneck
Regine – film del 1956 diretto da Harald Braun

Pagine correlate
Regina